Sotto processo (On Trial) – film del 1917 diretto da James Young
 Sotto processo (On Trial) – film del 1928 diretto da Archie Mayo

Pagine correlate 
 On Trial